Copper ( für ‚Kupfer‘) steht für:
 Copper (Amiga), ein Coprozessor der Amiga-Computer
 Copper – Justice is brutal (Copper), eine Fernsehserie von BBC America aus dem Jahr 2012
 Copper (Währung), Währung der Nordwestküstenkultur
 Copper (Programmiersprache), Kompilierte Programmiersprache, entwickelt von Marc Kerbiquet 

Copper ist der Familienname folgender Personen:
 Basil Copper (1924–2013), britischer Schriftsteller
 Kahleah Copper (* 1994), US-amerikanische Basketballspielerin 
 Reiner Copper (1643–1693), deutscher Theologe und Sektierer

Im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Copper Bell Bed and Breakfast, in Tucson, Arizona, ID-Nr. 92000254
 Copper Creek Guard Station, in Black Canyon City, Arizona, ID-Nr. 93000525
 Copper Falls State Park, in Morse, Wisconsin, ID-Nr. 05001425
 Copper Ledges and Chimney Crest, in Bristol, Connecticut, ID-Nr. 92001010
 Copper Mountain Fire Lookout, in Newhalem, Washington, ID-Nr. 88003446
 Copper Peak, in Ironwood, Michigan, ID-Nr. 73000948
 Copper River and Northwestern Railway, in Chitina, Alaska, ID-Nr. 73002275
 Copper River and Northwestern Railway Bunkhouse and Messhouse, in Chitina, Alaska, ID-Nr. 02001460

Copper ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Copper Col, Gebirgspass auf der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Copper Cove, Bucht an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Copper Nunataks, Nunatakker im Palmerland, Antarktika
 Copper Peak (Anvers-Insel), Berg auf der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Copper Ridge, Südliche Shetlandinseln
 Copperstain Ridge, Bergrücken im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Copper Peak
 Copper River
 Coppermine
 Kopper
 Nevada Copper